

Patronyme 

 André Clot (1909-2002), historien et essayiste français
 Antoine Clot (1793-1868), médecin français
 Auguste Clot (1858-1936), imprimeur et chromolithographe français
 Chadia Clot (née en 1947), femme d'affaires
 Christian Clot (né en 1972), explorateur, chercheur et écrivain français et suisse
 Emmanuel Clot (1951-1983), réalisateur, scénariste et acteur français
 Frédéric Clot (né en 1973), artiste plasticien contemporain suisse
 Geneviève Clot (née en 1964), pongiste handisport française
 Isidro Clot (1921-1991), collectionneur d'art et marchand d'art espagnol
 René-Jean Clot (1913-1996), peintre-graveur et écrivain français

Toponyme 

 El Clot, quartier à Barcelone
 Clot, la station de métro afférente
 Le pic du Clot de la Hount situé dans les pyrénées

Autres 
 La Collection Clot est une série de bronze réalisée par Salvador Dalí pour son ami et collectionneur catalan Isidro Clot